Сирота казанская может означать:
 Сирота казанская — человек, у которого умерли оба родителя.
 Сирота казанская — человек, притворяющийся несчастным, чтобы разжалобить кого-то.
 «Сирота казанская» — российский фильм 1997 года режиссёра Владимира Машкова.
 «Сирота казанская» — песня группы «Любэ» из альбома «Зона Любэ».